Feldmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Feldmayr (1756–1834), deutscher Musiker und Komponist
 Johann Feldmayr (1575–1635), deutscher Komponist

Siehe auch
 Feldmayer
 Feldmeijer